Bernard Barillot (1949- ) : peintre et calligraphe français.
 Léon Barillot (1844-1929) :  graveur, peintre animalier et paysagiste français.